

Geografia
 Beauvais – comune francese del dipartimento dell'Oise nella regione della Piccardia
 Beauvais-sur-Matha – comune francese del dipartimento della Charente Marittima nella regione della Nuova Aquitania
 Beauvais-sur-Tescou comune francese del dipartimento del Tarn nella regione dell'Occitania
 Cantone di Beauvais-1 – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Beauvais
 Cantone di Beauvais-2 – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Beauvais

Persone
 Agostino Jacob Landré-Beauvais (1772-1840) – chirurgo francese
 Alberico di Beauvais, o di Ostia (1080 circa-1148), monaco, abate, cardinale-vescovo e legato pontificio
 Camille Beauvais (1780?-1851) – imprenditore e inventore francese
 Garcelle Beauvais (1966) – attrice e modella statunitense
 Raoul de Beauvais (fl. metà XIII secolo) – troviero  proveniente da Parigi
 Vincenzo di Beauvais, o Bellovacense (1190 circa-1264) – religioso e letterato francese

Altro
 Aeroporto di Beauvais Tillé – aeroporto francese situato nel territorio comunale di Tillé
 Cattedrale di Beauvais – chiesa principale dell'omonima città francese
 Manifattura di Beauvais – laboratorio di tessitura di arazzi dell'omonima città francese